Phantastische Welt steht für:
Die phantastische Welt (Musical), Leipziger Musical
Oz – Eine fantastische Welt, US-amerikanischer Fantasyfilm (1985)